Бень () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 39 км на північ від Безансона, 9 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бень на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бень на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона